Ужендув:

 Ужендув (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Красницком повяте Люблинского воеводства Польши., 
 Ужендув (город) — город в Красницком повяте Люблинского воеводства Польши.